Historiae hace referencia a varios artículos:

 Historias (Heródoto), de Heródoto de Halicarnaso, primera obra de historiografía griega que ha llegado íntegra hasta nuestros tiempos;
 Historias (Tácito), de Tácito (circa 100/110), obra literaria que describe el conflicto civil que enfrentó a los militares romanos entre la muerte de Nerón y el asesinato de Domiciano.